Волково (до 1948 — Сортавала, ) — упразднённый посёлок на территории Полянского сельского поселения Выборгского района Ленинградской области.

История 
Согласно карте Ингерманландии и Карелии выпуска 1745 года деревня называлась Сардовала.

В 1909 году участок земли близ деревни называемой Сортовала на берегу Финского залива был приобретён блаженной Уршулой Ледуховской для устройства монастыря. В деревне было открыто подобие тайного новициата и католическая школа-интернат «Мерентяхти» (фин. «Звезда Моря»). 

В 1910 году были устроены часовня и квартира священника. 16 июля 1910 года сестры урсулинки установили на берегу статую Богоматери.

К 1914 году вокруг школы возникло небольшое, около 100 человек, польское поселение. В Сортавале хотели даже открыть костёл, но Министерство внутренних дел этого не допустило. 12 августа 1914 г. мать Урсула, как подданная Австро-Венгрии, покинула Россию. 

В часовне при школе-интернате служили: священник Иоанн ван Гоммерих (1910—1911), священник Феодор ван Хойген (1910—1911), оба из братства святого Духа, священник Иоанн Сенкус (1911—1912), священник Адольф Карлинг (1912—1914).

До 1939 года деревня Сортавала входила в состав волости Уусикиркко Выборгской губернии Финляндской республики.

В деревне было более 40 домов.

По некоторым данным, в 1948 году деревня Сортавала получила название посёлок Волково. Однако в справочниках административно-территориального деления Ленинградской области и справочнике о переименованных населённых пунктах Карельского перешейка информация о населённом пункте Волково отсутствует.

14 июля 2011 года стараниями урсулинок из Санкт-Петербурга на историческом месте была вновь водружена статуя Пресвятой Девы.

География 
Посёлок находился в южной части района на автодороге  (Зеленогорск — Выборг) близ северного берега Финского залива.

Фото

Примечания

Ссылки 
 
 

Исчезнувшие населённые пункты Выборгского района